Билал Филипс ()(род. 6 января 1946, Кингстон Ямайка) — салафитский учёный-проповедник и писатель, который сейчас живёт в Катаре. Выступает на телеканале Peace TV, и других круглосуточных спутниковых телеканалах.

Биография 
Филипс родился 6 января 1946 в городе Кингстон (Ямайка), а вырос в Торонто (Канада), где в 1972 году и обратился к исламу (большое значение на юного Филипса оказала книга «Islam, The Misunderstood Religion» Мухаммада Кутба, младшего брата Саида Кутба. После этого целью его жизни стали поиск и передача знаний об исламе, для того чтобы «Изменить мусульманскую нацию, через исламское образование». Получал религиозное образование в Саудовской Аравии. Был включен в список «500 Самых влиятельных мусульман».

В сентябре 2014 года в связи с обвинениями в экстремизме (за проповеди против гомосексуализма) Филипса задержали на Филиппинах. Ранее его выдворяли из Германии, США, Великобритании и Австралии. Сам Филипс отверг все обвинения в свой адрес.

Образование 
 Бакалавр (1979) — Мединский Исламский Университет (Медина, Саудовская Аравия)
 Магистр (1985) — Университет Короля Сауда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
 Доктор философии (1994) — Уэльский университет (Уэльс, Великобритания)

Исламский Онлайн Университет (IOU) 
Возможно, его самое большое достижение, за которое он был включен в список «500 Самых влиятельных мусульман», является создание Международного Открытого Университета (IOU), в котором к концу 2020 года училось более 600000 студентов из более чем 219 стран мира. В отличие от других образовательных учреждений, созданный Филипсом университет, позволяет любому человеку из любой точки мира получить исламское образование и главное по очень низкой цене.

Публикации 
Билал Филипс перевел и прокомментировал более 50 книг по исламу. Также он отредактировал и опубликовал 56 книг серии «Eemaan English Reading Series» для детей мусульманских школ. Очень много выступает по телеканалам:

Riyadh Channel 2TV, Sharjah TV, Peace TV, Huda TV, Islam Channel, UK, and the Deen Show, Chicago, USA and GuideUS TV.

Книги 
 Fundamentals of TAWHEED (Islamic Monotheism) International Islamic Publishing House; ISBN 9960-9648-0-9
 The Evolution of Fiqh (Islamic Law & The Madh-habs) International Islamic Publishing House (Edited by Bradley Philips); ISBN 9960-672-86-7
 True Message of Jesus Christ Islamic Book Services 2006; ISBN 81-7231-360-8
 Purpose of Creation 84pp, Islamic Book Services 2002; ISBN 81-7231-358-6
 Funeral Rites International Islamic Publishing House; ASIN 9960850846
 Polygamy in Islam Islamic Book Services; ISBN 81-7231-715-8
 Islamic Studies Al-Basheer 2002; ISBN 1-898649-19-7

Примечания

Ссылки 
 Bilal Philips' official website 
 Bilal Philips' Blog 
 Bilal Philips audio and video lectures
 Interview with Bilal Philips on Famous Muslims
 Lecture: Hardening of the Heart
 Bilal Philips' Islamic Online University 
 Sundry videos at LightUponLight.com

Исламские проповедники
Выпускники Исламского университета Медины